Sainte-Savine  es una población y comuna francesa, en la región de Champaña-Ardenas, departamento de Aube, en el distrito de Troyes. Es el chef-lieu del cantón de su nombre.

Demografía

Referencias

Enlaces externos 

 INSEE

Sainte Savine